Eminencia y eminente tiene 7 significados:
 Altura
 Eminencia, terreno relativamente elevado.
 Destacado en su campo.
 Ilustre.
 Ilustrísimo, Ilustrísimo Señor, Su Ilustrísima o Ilustrísima, tratamiento protocolario de ciertos cargos.
 Eminencia, título que se da a los cardenales y al gran maestre de la orden de Malta.
 Eminencia gris, término surgido de la denominación con la que fue apodado Fray François du Tremblay.

Anatomía
Eminencia tenar, masa muscular de la mano humana
Eminencia hipotenar, masa de tres pequeños músculos ubicados en la mano humana
Eminencia media, estructura que forma la porción anterior y más baja del hipotálamo
Eminencia Mülleriana, epitelio de la parte ventral de la cloaca entre los orificios de los conductos de Wolff

Enlaces externos